La forza dell'amore (The Bride Walks Out) – film del 1936 diretto da Leigh Jason
La forza dell'amore (The Buddy System) – film del 1984 diretto da Glenn Jordan
La forza dell'amore – miniserie TV in tre parti diretto da Vincenzo Verdecchi (1998)
La forza dell'amore – album musicale del cantante Eugenio Finardi (1990)
La forza dell'amore – telenovela argentina prodotta nel 1994.
 La forza dell'amore (Untamed Love) – film TV del 1994 diretto da Paul Aaronh
La forza dell'amore (Everything you want) – film del 2005 diretto da Ryan Little